Sundblad är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 689 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sundblad

 Anders Sundblad (1701–1752), riksdagsman och borgmästare
 Arvid Werner Sundblad (1877–1909), konstnär
 August Sundblad  (1851–1934), kyrkoherde och politiker
 Bo Sundblad (1913–2005), arkitekt, vissångare och visdiktare
 Calle Sundblad (född 1971), journalist
 Erik Sundblad, flera personer
 Erik Sundblad (militär) (1885–1956), sjömilitär och företagsledare 
 Erik Sundblad (konstnär) (1906–1976), målare och tecknare
 Erik Sundblad (ingenjör) (1929–1984), civilingenjör och företagsledare 
 Gunnar Sundblad (1888–1976), ingenjör och disponent
 Göran Sundblad  (1921–1988), företagsledare
 Heidi Sundblad-Halme (1903–1973), finländsk musikpedagog
 Henrik Sundblad  (1880–1947), finländsk tonsättare
 Johan Sundblad (död 1774), riksdagsman och borgmästare
 Johannes Sundblad (1826–1896), författare, godsägare och lärare
 Karin Sundblad (1916–1975), målare
 Knut Sundblad (1853–1928), företagsledare
 Lars Sundblad (1923–2016), civilingenjör och företagsledare
 Linda Sundblad (född 1981), sångerska, låtskrivare, fotomodell och programledare
 Niklas Sundblad (född 1973), ishockeyspelare och tränare
 Nils Knut Sundblad  (1881–1954), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Peter Sundblad (född 1958), journalist
 Sebastian Sundblad, numera Flodenberg (född 1963), vissångare, kompositör och gitarrist
 Ulf Sundblad (född 1944), författare, frälsningsofficer
 Ullastina Sundblad, född Rettig (1917–2008), skådespelare
 Werner Sundblad (1877–1909), målare, tecknare och grafiker
 Yngve Sundblad, flera personer
 Yngve Sundblad (ingenjör) (1892–1969), civilingenjör
 Yngve Sundblad (datavetare) (född 1943), professor i datalogi

Källor

Svenska efternamn